Адели́на Ада́лис (также Адалис-Ефрон, урождённая Аделина Алексеевна Висковатова, с пяти лет — Адели́на Ефи́мовна Ефро́н (Эфрон); , Санкт-Петербург — 13 августа 1969, Москва) — русская поэтесса, писательница и переводчица.

Биография 
Родилась 13 (26) июля 1900 года в Санкт-Петербурге. Отец, сосланный после событий 1905 года, умер от воспаления лёгких, вскоре скончалась мать-балерина. Аделина была удочерена семьёй матери и получила фамилию Ефрон и отчество Ефимовна.

Начала писать стихи в 1913 году. Печаталась с 1918 года, её ранняя поэзия выдержана в «неоклассическом» духе с сильным влиянием акмеизма, подготовленный к 1925 году сборник стихотворений под названием «Первое предупреждение» издан не был. В начале 1920-х гг. — ученица Валерия Брюсова, была с ним близка, адресат ряда его стихов (в том числе последнего сонета в его стихотворном «дон-жуанском списке» «Роковой ряд»). Кончину возлюбленного в 1924 году переживала очень тяжело; употребляла наркотики. 

Переехала в Одессу (где входила в «Коллектив поэтов»), затем уехала корреспондентом в Среднюю Азию, где пробыла до 1931 года; из среднеазиатских очерков составилась книга «Песчаный поход» (1929). Собранный в Туркестане материал лёг также в основу «романа приключений» с элементами научной фантастики «Абджед Хевез Хютти» (1926), в котором описана вымышленная потерянная древняя цивилизация, находящаяся в труднодоступных горах Памира. Первый поэтический сборник «Власть» вышел в 1934 году.

Высоко ценил её творчество Осип Мандельштам — ещё в 1922 году он положительно отозвался о стихах Адалис, «чей голос подчас достигает мужской силы и правды» (в статье «Литературная Москва»), а в 1935 году дал подробный и положительный анализ её поэтической работы в рецензии на сборник «Власть» (напечатана в воронежском журнале «Подъем», № 6, сентябрь); в поздних стихах Мандельштама используются некоторые мотивы её творчества.

Работала переводчицей с иностранных языков, переводила поэтов Средней Азии и Закавказья — классиков Насира Хосрова, Джами, Наапета Кучака, Физули и многих современных авторов, в том числе Самеда Вургуна, Джамбула и Мирзо Турсун-заде. Отрывки стихотворения из романа Рабиндраната Тагора «Последняя поэма» в переводе Адалис были положены на музыку Алексеем Рыбниковым, позднее использованы в фильме «Вам и не снилось…» и стали широко известной песней.

Увлекалась точными науками — физикой, биологией, а также космогонией, историей, археологией, кибернетикой.

Похоронена на Химкинском кладбище.

В 2002 году в Санкт-Петербурге (в издательстве «Лимбус Пресс») после большого перерыва вышел сборник Адалис «Бессонница» — избранные стихи и переводы 1920—1969 годов; в сборник включены также тексты Брюсова и Мандельштама, посвящённые Адалис (см. отзыв  газеты «Книжное обозрение»).

Муж — писатель Иван Владимирович Сергеев (1903—1964). Вместе с мужем написала роман «Абджед хевез хютти…» (1927). Сын — поэт-песенник Владимир Сергеев. Дочь — Юлия Ивановна Сергеева (1930—2018), режиссёр, драматург.

Награды 
 орден «Знак Почёта» (31.01.1939)
 медаль «За трудовую доблесть» (23.10.1954)

Библиография

Поэзия 

 Власть: Стихи / Худ. Э. Визин. — М.: Советский писатель, 1934. — 68 с., 5 200 экз.
 Кирову: Лирическая поэма / Обл. Б. Бажанова. — М.: ГИХЛ, 1935. — 58 с., 15 000 экз.
 Братство: Стихи 1936 г. / Худ. Г. Рифтин. — М.: Гослитиздат, 1937. — 48 с., 5 000 экз.
 Богатыри народа: Стихи. — М.: Советский писатель, 1943. — 36 с.
 Стихи и поэмы / Худ. И. Николаевцев. — [М.]: Советский писатель, 1948. — 124 с., 7 000 экз.
 Восточный океан: Стихи / Худ. Н. Полянский. — М.: Советский писатель, 1949. — 92 с., 10 000 экз.
 Новый век: Стихотворения и поэмы. — М.: Советский писатель, 1960. — 103 с., 4 000 экз.
 Города: Стихи [и поэма «Баллады о городе Омске»]. — М.: Советский писатель, 1962. — 139 с., 20 000 экз.
 До начала: Новые стихи. — М.: Советский писатель, 1966. — 79 с., 20 000 экз.
 Январь — сентябрь: Стихи и поэма / Худ. В. Медведев. — М.: Советский писатель, 1970. — 104 с., 20 000 экз.
 Бессонница: Избранные стихи / Сост. Ю. Сергеевой и М. Синельникова; Предисл. М. Синельникова. — СПб.: Лимбус Пресс, 2002. — 228 с., 1 000 экз.
 Первое предупреждение: Стихотворения / Сост., подгот. текста, послесл. и примеч. М. Воронкова. — М.: Водолей, 2020. — 248 с. (Серебряный Век. Паралипоменон). Содерж.: Стихотворения 1918—1925; Письма; Материалы к биографии.

Переводы 

 Алазан В. Век против века: Поэма / Пер. с армян. Адалис и Панченко. — М.: Сов. лит-ра, 1934. 54, [3] с.
 Переводы: [Стихи]. — М.: Гослитиздат, 1936. — 53, [2] с., 5 000 экз.
 Турсунзаде, Мирза. Индийская баллада: [Сборник стихов] / Пер. А. Адалис; Послесл. М. Явич. — [Сталинабад]: Гос. изд. Тадж. ССР, [1947]. — 40 с., 7 000 экз.
 Турсунзаде, Мирза. Индийская баллада: [Стихи] / Вольный пер. с тадж. А. Адалис. — М.: Правда, 1948. — 24 с., 150 000 экз.
 Камоль Худжанди. Избранная лирика / [Пер. с тадж. А. Е. Адалис; Сост., прим. и ред. И. С. Брагинского]. — Сталинабад: Госиздат Тадж. ССР, 1949. — 72 с., 6 000 экз.
 Сайидо Насафи. Избранное / [Пер. с тадж. А. Адалис; Ред.-сост. и вступит. статья А. Мирзоева]. — Сталинабад: Гос. изд. Тадж. ССР, 1949. — 100 с., 6 000 экз.
 Сайидо Насафи. Избранное / [Пер. А. Адалис; Сост. и вступит. статья А. Мирзоева]. — Сталинабад: Таджикгосиздат, 1954. — 99 с., 5 000 экз.
 Миршакар М. Ленин на Памире: Поэма / [Пер. с тадж. А. Адалис и В. Сергеева; Художник В. Фомин]. — Душанбе: Ирфан, 1970. — 48 с.
 Поэты Востока: Избр. пер. / [Предисл. Л. Озерова]. — М.: Наука, 1979. — 333 с., 10 000 экз.

Проза 

 …Абджед хевез хютти… Роман приключений. — М.-Л.: Молодая гвардия, 1927. — 224 с., 4 000 экз. (в соавт с И. Сергеевым)
 Песчаный поход: Очерки. — М.: Федерация, 1929. — 133, [2] с., 4 000 экз.
 Вступление к эпохе. [Повесть о начале счастья]. — М.: Сов. лит-ра, 1934. — 164 с., 5 000 экз.
 Азери. [Повесть]. Для сред. возраста / Рис. Е. Авалиани. — М.-Л.: Детиздат, 1940. — 128 с., 15 000 экз.
 Любите поэзию. — М.: Знание, 1961. — 112 с., 100 000 экз.

См. также 
 Коллектив поэтов

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Переводчики СССР
Переводчики поэзии на русский язык
Переводчики с азербайджанского языка
Русские поэты
Поэты России XX века
Писатели-фантасты СССР
Литераторы, известные под псевдонимами
Похороненные на Химкинском кладбище
Поэтессы Серебряного века